APT eller apt har flere betydninger:
 Advanced persistent threat - klasse af internet sikkerhedstrusler
 Advanced Packaging Tool - Linux distributionen Debians pakkeforvaltningssystem.
 APT (album)
 APT (programmeringssprog)
  - teori om et aktivs prisfastsættelse.